Immikkoortaajiva bezeichnet:
 Immikkoortaajiva (Insel, Ammassalik, nördlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkoortaajiva (Insel, Ammassalik, südlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland